Claude Gruget (vers 1525 - vers 1560), traducteur et éditeur parisien ;
 Ida Gruget, personnage de fiction, dans La Comédie humaine d'Honoré de Balzac ;
 Simon Gruget (1751-1840), prêtre réfractaire (son témoignage sur les persécutions révolutionnaires est édité en 1893)